Antonio Margheriti (1930-2002), connu sous le pseudonyme d'Anthony M. Dawson, un réalisateur de cinéma italien ;
 Edoardo Margheriti (1959-), un réalisateur de cinéma et de télévision ainsi qu'un producteur italien.